Abborregöl kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborregöl (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (1,4 ha)
Abborregöl (Hjorteds socken, Småland, 638457-152874), sjö i Västerviks kommun, 
Abborregöl (Hjorteds socken, Småland, 638885-152622), sjö i Västerviks kommun, 
Abborregöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Abborregölen (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Abborregölen (Södra Vi socken, Småland, 640526-148978), sjö i Vimmerby kommun, 
Abborregölen (Södra Vi socken, Småland, 641350-148966), sjö i Vimmerby kommun, 
Abborregölen (Södra Vi socken, Småland, 641409-149271), sjö i Vimmerby kommun, 
Abborregölen (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Abborregöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Abborregölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Abborregölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Abborregölen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Abborregölen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Stora Abborregölen, sjö i Motala kommun,  (2 ha)

Se även
Abborragöl
Abborragyl
Abborrgölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn